Александр Сергеевич Никольский
 Никольский, Александр Сергеевич (1884—1953) — советский архитектор.
 Никольский, Александр Сергеевич (1755—1834) — русский писатель, переводчик Квинтилиана.
 Никольский, Александр Сергеевич (1915—1992) — заместитель директора румынской Секуритате в 1948-1953 гг.